

Codici 
CWA  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Central Winsconsin, Mosinee / Wausau / Stevens Point (Wisconsin), Stati Uniti

Sigle 
CWA  – Catch Wrestling Association, federazione di wrestling tedesca
Closed-world assumption  – ipotesi secondo cui ogni affermazione la cui verità non è nota è considerata falsa
 Continental Wrestling Association (in seguito Championship Wrestling Association) – federazione di wrestling